Paolozzo III della Faggiuola va ser fill i successor d'Arrigo Rico. Va perdre tots els seus feus i només va conservar Santo Stefano, que va deixar per testament a Florència. Va morir vers el 1400 o poc després. La seva dona Marietta va rebre dels florentins béns a Corneto.

Comtes de Montefeltro